

Geografia
 Loudon – comune del New Hampshire
 Loudon – città del Tennessee
 Contea di Loudon – contea del Tennessee
 L'Oudon – comune della Francia

Persone 
 John Claudius Loudon (1783-1843) – botanico, architetto e progettista di giardini scozzese
 John Loudon McAdam – ingegnere scozzese